Opfer der Liebe – cortometraggio del 1911 diretto da Walter Schmidthässler
Opfer der Liebe – film del 1921 diretto da Franz Eckstein
Opfer der Liebe – film del 1921 diretto da Fred Holm
Opfer der Liebe – film del 1923 diretto da Martin Hartwig